Herman Teirlinck (schrijver), een Vlaamse schrijver
 Studio Herman Teirlinck, een Belgische toneelschool
 Herman Teirlinck Instituut
 Herman Teirlinckgebouw, een Vlaams Administratief Centrum in Brussel
 Huis van Herman Teirlinck, museum van Teirlinck en cultuurcentrum in Beersel